Лю́товка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Лютовка — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Украина 
 Лютовка — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Лютовка — село в Золочевском районе Харьковской области.
 Лютовка — село в Щорском районе Черниговской области.